Republikaner steht für:

 Anhänger der Staatsform der Republik
 Anhänger der politischen Theorie des Republikanismus

Parteien:
 US-amerikanische Partei, siehe Republikanische Partei
 deutsche rechtsgerichtete Partei, siehe Die Republikaner
 französische konservative Volkspartei, siehe Les Républicains
 Anhänger der irischen und nordirischen Unabhängigkeit, siehe Nordirlandkonflikt
 Schweizer Kleinpartei der 1970er-Jahre, siehe Republikanische Bewegung
 Parteigänger der Zweiten Spanischen Republik

Zeitungen:
 Der Republikaner, Schweizer Tageszeitung (1798–1803)
 Schweizerischer Republikaner, Wochenzeitung (1830–1851)
 Der Republikaner (20. Jahrhundert), Schweizer Zeitschrift (1961–1978)

Siehe auch:
 Republikanische Partei (Begriffsklärung)